Le mot simplex est originellement l'une des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « simple, pur ».

Sciences et techniques 
 En astronautique, SIMPLEx est un programme spatial de la NASA, qui regroupe des missions d'exploration robotiques du Système solaire, à très faible coût.
 En informatique, le simplex printing est l'impression simple-face, par opposition au duplex printing (impression recto-verso).
 En taxonomie, le mot simplex est utilisé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales, végétales ou de virus. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.
 En télécommunications, une communication simplex (ou simplement un simplex) est une technique de communication monodirectionnelle.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique et plus particulièrement en morphologie, un simplex est un mot sans affixes.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Simplex est une série d'animation française de vulgarisation des mathématiques, destinée aux collégiens et diffusée sur le réseau de France Télévisions.

Entreprises et produits 
 Simplex est la marque de trois constructeurs automobiles européens du début du .
 Simplex est la marque des convoyeurs fabriqués par la Compagnie des transporteurs Simplex (France).
 Simplex est la marque d'un moteur à gaz mis au point par Édouard Delamare-Deboutteville.
 Simplex est une marque de dérailleurs (fondée en 1924 par Lucien Juy) et une marque de fusils (fabriqués par Manufrance).
 American Simplex est un constructeur automobile américain de voitures de luxe, du début du .
 Les Mathis Hermès Simplex sont des modèles d'automobiles allemands commercialisés par Mathis entre 1904 et 1907.
 La Mercedes Simplex est la première série de modèles d'automobiles du constructeur allemand Mercedes, commercialisée de 1902 à 1909.
 Sheffield-Simplex est un fabricant anglais de voitures et de motos entre 1907 et 1920.
 La chaise pliante Bistro Simplex crée par Edouard Leclerc en 1889. Actuellement fabriquée par Fermob.

Religions 
 Le Graduale simplex est un graduel en latin publié par le Vatican en 1967 afin d'adapter le chant grégorien aux églises de petite taille ou manquant de chœurs expérimentés.

Anthroponyme 
 Simplex Nthala (1988-) est un footballeur malawite.
 Carolus Simplex est le nom latin par lequel on a désigné Charles III (879-929), roi de Francie occidentale.
 Lucius Iulius Marinus Caecilius Simplex est un sénateur romain, consul suffect en 101.

Notes et références 

Épithète spécifique